Cherne é o nome atribuído a várias espécies de peixes:

 Em Portugal, refere-se ao Polyprion americanus
 No Brasil, é por vezes usado em referência a peixes da subfamília Epinephelinae, também conhecidos por garoupas.